Цур относится к:

Известные носители 
 Цур, Гай (род. 1962) — израильский военный, генерал-майор.
 Цур, Георг (1930—2019) — немецкий прелат и ватиканский дипломат.
 Цур, Давид (род. 1959) — израильский военный, генерал-майор.
 Цур, Дан (1926—2012) — израильский архитектор ландшафта.
 Цур, Инон (род. 1965) — израильский композитор и музыкальный продюсер.
 Цур, Рами (род. 1977) — израильский и американский гребец-байдарочник.
 Цур, Цви (1923—2004) — шестой начальник Генерального штаба Армии Обороны Израиля (1961—1963).
 Цур, Яаков (род. 1937) — израильский государственный деятель, депутат Кнессета 10-12 созывов, министр.
  (1906—1990) — израильский дипломат, государственный и общественный деятель.

Топонимы 
Цур — село в Ходжавендском районе Азербайджана.

См. также 
 Цур-Милен